Чемпионат Азии по мини-футболу — главное футзальное соревнование стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола. Проводится с 1999 года. Турниры, проходящие в год чемпионата мира, являются для сборных также и квалификацией на мировое первенство. Сборная Ирана по мини-футболу является непререкаемым лидером в истории соревнования, одержав двенадцать побед из шестнадцати возможных.

Результаты

Выступление по странам

Статистика
As 2018

Ссылки 
 RSSSF — Чемпионат Азии по мини-футболу
 Мини-футбол на сайте AFC

Международные соревнования по мини-футболу
Футбол в Азии
Чемпионаты Азии